Enterprise Feedback Management – klasa oprogramowania zapewniająca możliwość pozyskiwania danych o postawach i opiniach klientów organizacji
 EFM (dyski optyczne) – modulacja danych stosowana na płytach kompaktowych